Chaudenay (Haute-Marne)
 Chaudenay (Saône-et-Loire)
ook:
Chaudenay-la-Ville,  Côte-d'Or
Chaudenay-le-Château,  Côte-d'Or

Chaudeney-sur-Moselle,  Meurthe-et-Moselle